Eduardo (nome) — prenome masculino

Pessoas 
 Duarte I de Portugal (1391-1438) — el-Rei de Portugal, filho do rei D. João I de Portugal
 Duarte de Portugal, 4.º Duque de Guimarães (1515-1540) — o infante filho do rei D. Manuel I de Portugal
 Duarte de Portugal, 5.º Duque de Guimarães (1541-1576) — infante de Portugal, filho do 
 Duarte de Portugal, arcebispo de Braga (1521-1543) — filho natural do rei D. João III de Portugal
 Duarte de Bragança, senhor de Vila do Conde (1605-1649) — infante de Portugal, irmão mais novo do rei D. João IV de Portugal
 Duarte Nuno de Bragança (1847-1926) — neto de D. Miguel I de Portugal
 Duarte Pio de Bragança (n. 1945) — Duque de Bragança, actual pretendente ao trono de Portugal, filho do anterior
 Bela Duarte — artista cabo-verdiana
 José Napoleón Duarte — presidente do El Salvador
 Nicanor Duarte — presidente do Paraguai
 Juan Pablo Duarte — herói da independência da República Dominicana
 Roberto Duarte Silva — cientista cabo-verdiano

Localidades 
 Duarte (Califórnia) — município norte-americano no estado da Califórnia
 Duarte (província) — província da República Dominicana
 Pico Duarte — uma montanha da República Dominicana

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos